Богданы — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Богданы — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Богданы — деревня в Жабинковском районе Брестской области.

Россия 
 Богданы — село в Петуховском районе Курганской области.

Украина 
 Богданы — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Богданы — село в Золотоношском районе Черкасской области.
 Богданы — село в Варвинском районе Черниговской области.